Orsara steht für:

 Orsara Bormida, eine Gemeinde in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont
 Orsara di Puglia, eine italienische Gemeinde in der Provinz Foggia in Nordapulien